Lederhof ist der Ortsname von

 Lederhof (Arnschwang), Ortsteil der Gemeinde Arnschwang, Landkreis Cham, Bayern
 Lederhof (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Lederhof (Schönberg), Ortsteil der Stadt Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Lederhof (Sulzemoos), Ortsteil der Gemeinde Sulzemoos, Landkreis Dachau, Bayern

Siehe auch:
 Ledenhof